Der Begriff Nadelschnecke oder Nadelschnecken bezeichnet(e)
 eine Familie von Meeresschnecken; siehe Nadelschnecken (Cerithiidae)
 eine Familie von Landschnecken; siehe Mulmnadeln (Aciculidae)
 früher auch Arten der Schneckengattung Terebra
 eine Art der Landlungenschnecken; siehe Blindschnecke (Cecilioides acicula)